Tiefschnitt steht für:

 Tiefschnitt, Arbeitsweise eines Baggers
 Tiefschnitt, eine Technik beim Schnitzen oder der Gravur 
 Tiefschnitt, eine Arbeitsweise bei der archäologischen Grabung